

Sigle 
 Anti-Müllerian Hormon  – Ormone antimulleriano, ormone secreto dai testicoli nell'embrione.

Codici 
 AMH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Arba Minch (Etiopia)
 amh – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua amarica

Geologia 
  AMH – Calcare ad Amphistegina – nel comune di San Gimignano, in provincia di Siena,  sintema stratigrafico della Toscana